Knattspyrnufélagið Fram – islandzki klub piłkarski z siedzibą w Reykjavíku, założony 1 maja 1908. Osiemnastokrotnie zdobywał mistrzostwo kraju.

Osiągnięcia 
 Mistrz Islandii (18): 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1921, 1922, 1923, 1925, 1939, 1946, 1947, 1962, 1972, 1986, 1988 i 1990.
 Puchar Islandii (VISA-bikar) (7): 1970, 1973, 1979, 1980, 1985, 1987, 1989.

Historia 
Został założony 1 maja 1908. W 2005 roku spadł do drugiej ligi i grał w niej w sezonie 2006. Klub ukończył rywalizację na pierwszym miejscu i w 2007 powrócił do I ligi.

Klub posiada również silną sekcję piłki siatkowej – męska drużyna jest obecnym mistrzem.

Europejskie puchary

Bilans ligowy od sezonu 1955

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa 

 
Kluby piłkarskie w Reykjavíku
Kluby piłkarskie założone w 1908